La Bonita kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Bonita, Nayarit, Del Nayar, 
 La Bonita, San Luis Potosí, Matehuala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar